Ausgehanzug steht für:

 ein zum Ausgehen bzw. zu besonderen Anlässen gedachter ziviler Anzug
 Ausgehuniform